Vladimirovka – centro abitato del distretto di Oğuz in Azerbaigian
 Vladimirovka – centro abitato del distretto di Quba in Azerbaigian
 Vladimirovka – centro abitato dell'Oblast' autonoma ebraica situato nello Smidovičskij rajon in Russia